Ievgueni Aleksandrovitch Riassenski - en russe :  et en anglais :  - (né le  en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute dans la Pervaïa Liga, le troisième échelon russe avec l'équipe réserve du HK CSKA Moscou. Il découvre la Superliga en 2005 avec les Ak Bars Kazan. L'équipe remporte le championnat en 2006 et la Coupe d'Europe des clubs champions 2007.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il est convoqué en avril 2010 avec la sélection pour les matchs de préparation du mondial 2010. Il joue son premier match international le  contre l'Italie aux côtés de son coéquipier au Neftekhimik Nijnekamsk, Nikolaï Belov. Il inscrit son premier but international le  contre la Suède lors des LG Hockey Games.

Trophées et honneurs personnels 
LG Hockey Games
2010 : nommé meilleur défenseur.
2010 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa Liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || Krylia Sovetov 2|| Pervaïa Liga || 40|| 1|| 4|| 5|| 40|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2005-2006 || Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| Ak Bars Kazan || Superliga|| 20|| 0|| 2|| 2|| 14|| 11|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 20|| 0|| 0|| 0|| 72|| 14|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 24|| 2|| 0|| 2|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 53|| 1|| 8|| 9|| 87|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 53|| 6|| 10|| 16|| 69|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 38|| 2|| 10|| 12|| 20|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || HK CSKA Moscou || KHL || 48|| 1|| 5|| 6|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| HK CSKA Moscou || KHL || 48|| 5|| 13|| 18|| 32|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 43|| 0|| 7|| 7|| 49|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2014-2015|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 17|| 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 24|| 3|| 6|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 50 || 0 || 9 || 9 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||30 || 0 || 8 || 8 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||20 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 36|| 0 || 1 || 1 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 43 || 1 || 6 || 7 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 ||0

Au niveau international 

| 2007 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 3|| 4|| 6|| +2|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| +3||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| +1|| align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en mars 1987
Joueur international russe de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Traktor Tcheliabinsk